La Fée Grenouille est un conte alsacien recueilli par Michel Stoullig et présenté par Henri Carnoy dans ses Contes français en 1885.

Notes et références

Lien externe 
L'œuvre en intégralité

Conte français
Littérature de langue alsacienne
Anoure de fiction